Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2014 (елітний раунд) — відбірний етап, що пройшов у 2014 році. До фінального турніру потрапили сім збірних, збірна Угорщини, як господар була вільна від відбору.

Жеребкування

Група 1 
Матчі проходили 24-29 травня 2014 в Англії.

|valign="top"|

Група 2 
Матчі проходили 24-29 травня 2014 в Болгарії.

|valign="top"|

Група 3 
Матчі проходили 25-30 травня 2014 в Швейцарії.

|valign="top"|

Група 4 
Матчі проходили 28 травня — 2 червня 2014 в Ірландії.

|valign="top"|

Група 5 
Матчі проходили 31 травня — 5 червня 2014 в Іспанії.

|valign="top"|

Група 6 
Матчі проходили 5-10 червня 2014 в Румунії.

|valign="top"|

Група 7 
Матчі проходили 28 травня — 2 червня 2014 в Португалії.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

Жирним шрифтом виділені переможні роки.

Посилання 
 Результати на rsssf.com  
 UEFA.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2014 у футболі